Ashville kan syfta på:

 Ashville, Alabama
 Ashville, Ohio
 Ashville, Pennsylvania